Pteridotelus är ett släkte av skalbaggar. Pteridotelus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Pteridotelus